

Cinema 
 Duo (Pas de deux) – cortometraggio del 1968 diretto da Norman McLaren
 Duo – film canadese del 2006 diretto da Richard Ciupka

Codici 
 duo – codice ISO 639-3 della lingua agta dupaninan

Musica 
 Duo – brano musicale per due strumenti solisti, o fra un cantante ed uno strumentista
 Duo – denominazione impropria per indicare il duetto, brano musicale per due voci soliste
 Duo – gruppo musicale formato da due componenti
 Duo – album di Richard Marx e Matt Scannel del 2008

Altro 
 Duo – in generale, insieme di due oggetti o individui
 Duo – versione open source del popolare gioco Uno

Altri progetti